Чемпионат Европы по фигурному катанию 1924 года проходил в Давосе (Швейцария). Победу одержал Фриц Кахлер.

Результаты

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы
 Результаты чемпионатов Европы 1922—1929 годов

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Давосе
1924 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1924 году
Спорт в Швейцарии в 1924 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии